Quicksilver – personaggio dei fumetti
 Quicksilver – album dei Quicksilver Messenger Service del 1971 
 Quicksilver – brano del gruppo inglese Pink Floyd
 Quicksilver Mfg – azienda aeronautica statunitense specializzata in ultraleggeri
 DJ Quicksilver – disc jockey turco naturalizzato tedesco
 Quicksilver - Soldi senza fatica (Quicksilver) – film del 1982